«Життя і доля» (рос. «Жизнь и судьба») — роман-епопея Василя Гроссмана про події Радянсько-німецької війни.
 «Життя і доля» — російський телевізійний художній фільм-драма режисера Сергія Урсуляка 2012 року за романом Василя Гроссмана.